Веретено:
 Веретено́ — приспособление для ручного прядения, ручное прядильное изделие в виде длинной, тонкой палочки с заострёнными концами и утолщением посредине.
 Веретено́ — стержень (ось, цевье, цевка), служащий для вращения частей различных изделий (механизмов машин и так далее).
 «Веретено» — галактика в созвездии Дракон.
 «Веретено» — одна из известнейших песен группы Алиса.
 «Веретено» — одна из фабрик Санкт-Петербурга.
 «Веретено» — содружество писателей, художников и музыкантов в Берлине.
 Веретено — село, входит в Полицкий сельский совет Владимирецкого района Ровненской области Украины.
 Веретено, Александр Константинович (1962—2002) — российский политик, предприниматель и общественный деятель.

См. также 
 Веретено Мозера — неориентированный граф, названный в честь математиков братьев Мозер.
 Веретено деления — структура, возникающая в клетках в процессе деления ядра.